Dénes Pázmándy (1816–1856), voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in 1848 en 1849
 Dénes Pázmándy (1884–1969), voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van 1927 tot 1929